Стоян Атанасов Гъдев е български актьор.

Биография 
Роден е в село Ситово, Елховско, на 12 септември 1931 г. Не успява да завърши средното си образование.

Работи на сцената на Драматичен театър „Адриана Будевска“ Бургас (1957 – 1961), Драматичен театър „Стефан Киров“ Сливен (1961 – 1962), Димитровградския драматичен театър (1962 – 1965), Хасковския драматичен театър (1965), Народен театър за младежта София (1965 – 1966), Пернишкия драматичен театър (1966 – 1979), Театър „София“ и Драматичен театър Ловеч (през 90-те години). След това се премества в Младежкия театър, където остава до началото на 90-те години, когато става част от състава на театър „София“.

Член на САБ (1956).

Умира на 11 февруари 1999 г.

Награди 
 Орден „Кирил и Методий“ – ІІ степен.
 Специална награда и награда на критиката за новелата „Пенлеве“ от филма Случаят Пенлеве на „ФБФ“ (Варна, 1968).

Театрални роли 
 „Майка Кураж и нейните деца“ (Бертолд Брехт) – Айлиф
 „Боряна“ (Йордан Йовков) – Рали
 „Синьо-белият скреж“ (К. Георгиев) – Борисов
 „Присъда“ (Иван Радоев)

Телевизионен театър 
 „Еленово царство“ (1996) (Георги Райчев и Вили Цанков)
 „Каквото Господ не е помислял“ (1990) (П. Ю. Тодоров)
 „Театърът от времето на Нерон и Сенека“ (1990) (Едвард Радзински)
 „Старчето и стрелата“ (1982) (от Никола Русев, реж. Орфей Цоков) – Кацул
 „Историята на един кон (Холстомер)“ (от Лев Толстой, реж. Вили Цанков) 
 „Светът е малък“ (1968) (Иван Радоев)
 „Албена“ (1968) (Йордан Йовков)
 „Кучешка огърлица“ (1968)
 „Искрици от огнището“ (1967) (Николай Хайтов)
 „Операция Вега“ (1967) (Фридрих Дюренмат)
 „Тънка нишка“ (1967) (Андрей Яковлев и Яков Наумов), 2 части

Филмография

Външни препратки 
 
 Стоян Гъдев в КиноПоиск
 Стоян Гъдев в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Родени в област Ямбол
Починали в София